Meraxes (Het lied van ijs en vuur), een draak uit Het lied van ijs en vuur en Game of Thrones 
 Meraxes (dinosauriër), een dinosauriërgeslacht